Exociclóideo foi um fanzine editado entre 1995 e em 2001. Abriu espaço para diversas bandas, desenhistas, poetas e outros fanzines, além de diversas formas de expressão cultural alternativas. Tinha distribuição nacional sob demanda (os pedidos eram feitos via correio).

Ligações externas
Trechos do Exociclóideo publicados após sua extinção:
Entrevista com a banda Darkness
Página interna e capa digitalizada da edição número zero (anteriormente foi feito da edição número zero até a número três, abandonado e reiniciado do zero outra vez)

Fanzines